Margaritis ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandros Margaritis (* 1984), griechischer Rennfahrer
 Philippos Margaritis (1810 Smyrna – 1892), griechischer Fotograf
 Loris Margaritis (1895–1953), griechischer Pianist und Komponist Klassischer Musik

Siehe auch:
 Margarit